30. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 30. Armee (Rote Armee)
 30. Armee (Japanisches Kaiserreich)
 30. Armee (Volksrepublik China)